Sveti Nikola kan syfta på:

Bulgarien 

 Tjernomorets (ort), Burgas, Obsjtina Sozopol,

Kroatien 

 Sveti Nikola, Rijeka – ett lokalnämndsområde i Rijeka i Kroatien.

Nordmakedonien 

 Sveti Nikole (kommunhuvudort), Opsjtina Sveti Nikole,

Montenegro 

 Otočić Sveti Nikola (ö i Montenegro), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar